

Botanique 
 Bleuet (anciennement « barbeau »), nom générique de plantes à fleurs bleues du genre Centaurea, famille des Asteraceae :
 Bleuet des champs (Centaurea cyanus),
 Bleuet des montagnes (Centaurea montana) ;

 Bleuet, nom donné en français du Canada à des plantes du genre Vaccinium :
 Bleuet à feuille dentelée (Vaccinium angustifolium) ou airelle à feuilles étroites,
 Bleuet à corymbes (Vaccinium corymbosum) ou myrtille américaine,
 Bleuet sauvage (Vaccinium myrtilloides) ou airelle fausse-myrtille ;

 Bleuet, fruit de ces plantes, appelé aussi  (parfois confondu avec la myrtille, dont le jus frais tache).

Surnom 
 Le surnom de bleuet fut donné par les poilus de la Première Guerre mondiale aux soldats de la classe 1915, qui n'avaient pas connu les pantalons garance des uniformes de l'armée française portés par les soldats dès 1870 et qui furent remplacés cette année-là par le nouvel uniforme bleu horizon.
 Bleuet est le sobriquet donné aux habitants de la région québécoise du Saguenay–Lac-Saint-Jean ou plus précisément du lac Saint-Jean où les baies de bleuets sont cultivées en grande quantité.
 Bleuet est le surnom donné à un jeune footballeur français sélectionné dans l'Équipe de France espoirs de football, ou à un jeune rugbyman français de l’Équipe de France u20 de Rugby.

Hydronyme 
 La rivière aux Bleuets est un tributaire de la rivière Bazin (bassin versant des rivières Gatineau et des Outaouais), coulant d'abord dans La Tuque en Mauricie ; puis dans le territoire de Lac-Bazinet, dans la MRC de Antoine-Labelle, au Québec (Canada).
 La rivière aux Bleuets est un tributaire du lac Saint-François traversant les municipalités de Saint-Hilaire-de-Dorset, Courcelles et Lambton, dans la MRC Le Granit, en Estrie, au Québec (Canada).
 La rivière aux Bleuets Sud est un tributaire de la rivière aux Bleuets laquelle se déverse sur la rive est du lac Saint-François coulant dans Saint-Sébastien (Le Granit), dans la MRC Le Granit, en Estrie, au Québec (Canada).

Divers 

 Bleuet de France, symbole commémoratif de la Première Guerre mondiale, sous forme de broches ou d'autocollants représentant une fleur bleue ;
 Bleu bleuet, couleur gris bleu rappelant celle de la fleur ;
 Le Bleuet est une librairie française située à Banon ;
 Un Bleuet est un réchaud à gaz portatif de la marque Campingaz. Inventé en 1949 par Gabriel Corlet, André Colomb et René Sillon, il doit son nom à sa couleur bleue et à la couleur de la flamme qui s’en échappe qui rappelle la fleur éponyme.

Notes et références

Voir aussi